Schleswig puede referirse a:

Toponimia

Europa 
 Ducado de Schleswig, o sencillamente Schleswig, región histórica y antiguo ducado a ambos lados de la frontera danesa-germana.
 Schleswig-Holstein, estado federado de Alemania.
 Schleswig Septentrional o Jutlandia Meridional, la parte danesa de Schleswig.
 Schleswig Meridional, la parte alemana de Schleswig.
 Schleswig (ciudad), ciudad de Schleswig-Holstein.

Estados Unidos 
 Schleswig, Iowa, ciudad de Iowa, Estados Unidos.
 Schleswig, Wisconsin, ciudad de Wisconsin, Estados Unidos.

Otros 
 Schleswig-Holstein-Sonderburg, rama dinástica principal de la Casa de Oldenburgo.